

Codici 
 SUQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sucua (Ecuador)

Altro 
 Suq, città iraniana
 sūq (pl. aswāq, arabo  سوق) – mercato, luogo deputato allo scambio delle merci nei paesi di lingua araba
Suq Festival –  Festival interculturale, nato nel 1999, che ha luogo a Genova